Дми́трий Алекса́ндрович Староду́б () — российский футболист, защитник клуба «СКА-Хабаровск».

Карьера 
Дмитрий Стародуб начал карьеру в московском «Динамо», но, так и не сумев пробиться в основу, в 2014 году перешёл в тульский «Арсенал», выступал также за молодёжную команду и «Арсенал-2». В премьер-лиге в составе «Арсенала» дебютировал 21 марта 2015 года, когда главный тренер Дмитрий Аленичев в знак протеста против переноса игры в Москву выставил дублирующий состав против ЦСКА. Матч завершился со счётом 4:1 в пользу армейцев, Стародуб отыграл 67 минут. Перед сезоном 2017/18 перешёл в клуб ПФЛ «Велес», где играл в течение трёх лет. Следующий клуб — «Тверь», отыграл там два сезона. Перед началом сезона 2022/23 пополнил состав клуба первой лиги «СКА-Хабаровск».

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Арсенал» Тула
Игроки ФК «Арсенал-2» Тула
Игроки ФК «Велес»
Игроки ФК «Тверь»
Игроки ФК «СКА-Хабаровск»